La Cançó d'amor de Kangdin o Kangding Qingge (en xinès 康定情歌, pinyin Kāngdìng Qínggē) és una cançó popular tradicional de Kangding, capital de la Prefectura Autònoma Tibetana de Garze, a la província de Sichuan (Xina).

Història 

La cançó, una de les més populars de la Xina, va començar a difondre's a partir de la dècada de 1940, quan fou recollida de la boca d'uns soldats de Kangding per un estudiant de música anomenat Wu Wen-Ji, de l'escola Nacional de Música de Chongqing. La cançó, inicialment titulada Paomao Liuliude Shanshang (Cavall corrent pel vessant de la muntanya), reanomenada llavors La Cançó d'amor de Kangding, va començar a formar part del repertori de la coneguda soprano i professora de música Yu Yixuan, la qual, a més de cantar-la en concerts per tot el país, la va interpretar a París el 1949, on es va iniciar una febre per les cançons d'amor xineses. A partir de llavors, ha estat cantada per reconeguts artistes xinesos i internacionals, tals com Plácido Domingo o la soprano Kailunaisi Ciprian.

Kangding es coneix actualment com la ciutat de les cançons d'amor. Cada abril i agost, Kangding acull el Festival Internacional de Cançons d'Amor, que atreu un nombrós públic, tant del país com estranger.

Text 

Traducció al català:

Allà a les muntanyes, on sura un núvol blanc, 
hi ha la ciutat de Kangding, banyada per la llum de la lluna.
La lluna brilla, a la ciutat de Kangding.

Una noia bonica de dolç somriure, Li, la filla del sastre,
I el fill gran del ferrer, Zhang, festegen sota la lluna.
La lluna brilla, festegen sota la lluna.

L'un, enamorat del seu talent i bellesa, 
L'altre, enamorada perquè cuidarà la família.
La lluna brilla, cuidarà la família.

Noies del món, no puc sinó estimar-vos, 
Nois del món, no poden sinó enamorar-vos.
La lluna brilla, no poden sinó enamorar-vos.

Partitura

Referències 

Cultura de la Xina